Жарников — русская фамилия.

Известные носители 
 Жарников, Василий Васильевич (1858—1919) — городской голова Иркутска.
 Жарников, Василий Павлович (1911—1966) — советский военачальник, генерал-майор авиации.
 Жарников, Владимир Васильевич (1862—?) — городской голова Тобольска.